Le Groupe Imetal est une société algérienne spécialisée  dans les industries métallurgiques et sidérurgiques, chargée de la transformation du minerai de fer, de la production sidérurgique, de la transformation de l’acier, de la fonte et de l’aluminium et de la fabrication et la réalisation d’infrastructures et d’ouvrages métalliques et de chaudronnerie. Il est né le 23 février 2015, d’une fusion des sociétés Translob et Construmet. Il opère notamment au travers de filiales, dont 21 sont détenues à 100 % (c'est le cas de  Sider et de Sider El Hadjar).

Dirigeants 

 Boudjemaa Talai
 Kamel Djoudi 
 Ahmed Yazid Touati
 Maouche Abdelhakim (24 janvier 2018 - 12 septembre 2018)
 Tarek Bouslama à partir du 12 septembre 2018

En mars 2023, le président-directeur général est placé en détention provisoire dans le cadre d'une enquête pour .

Notes et références 

Entreprise sidérurgique ayant son siège en Algérie